Příkaz může být:

právo
 příkazní smlouva — typ občanskoprávní smlouvy
 trestní příkaz
 příkaz (správní právo) —  příkaz ve  správním řízení
 exekuční příkaz
 příkaz k úhradě nákladů exekuce

informatika
 příkaz (programování) – stavební prvek počítačového programu v imperativních programovacích jazycích
 povel zadaný například do příkazového řádku

jiné
 Příkazy — obec v Olomouckém kraji

Související články 
 Rozkaz

Externí odkazy